Onderdistrict in Indonesië
 Suradadi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Suradadi (Suradadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Suradadi (Terara), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara